Населението на Азербайджан през 2020 г. е 10 067 100 души.

Възрастов състав 
(2006)
 0-14 години: 25,8% (мъжe 1 046 501 / жени 1 011 492)
 15-64 години: 66,3% (мъже 2 573 134 / жени 2 706 275)
 над 65 години: 7,8% (мъже 246 556 / жени 377 661)

(2014)
 0-14 години: 22,7% (мъже 1 176 438 / жени 1 017 926)
 15-64 години: 71% (мъже 3 384 093 / жени 3 497 870)
 над 65 години: 6,3% (мъже 232 297 / жени 377 586)

Естествен прираст

Етнически състав 

 Азербайджанци – 93,24% (8 379 200)
 Лезгинци – 1,73% (154 300)
 Руснаци – 1,61% (143 600)
 Арменци - 1,5% (120 700): почти всички арменци живеят в Нагорно-Карабхския регион, а останалите са 0,002% (163)
 Талиши – 0,85% (75 800)
 Турци – 0,5% (44 600)
 Кавказки авари (Аварци) – 0,47% (41 900)
 Татари – 0,35% (31 200)
 Украинци – 0,38% (33 900)
 Цахури – 0,15% (13 400)
 Грузинци – 0,17% (15 100)
 Евреи – 0,08% (7100)
 Кюрди – 0,07% (6200)
 Удини – 0,05% (4400)
 Други – 0,1% (8900)

Религия 
 Ислям – 94,53%
 Шиитски ислям – 85%
 Сунитски ислям – 15%
 Християнство – 4%
 Руска православна църква – 2%
 Арменска апостолическа църква – 1,8% (Нагорни Карабах)
 Грузинска православна църква – 0,17%
 Юдаизъм (Планински евреи) – 0,08%

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници